Абдеррахим — фамилия. Известные носители:

 Абдеррахим, Муни (род. 1985) — алжирская волейболистка, доигровщица.
 Абдеррахим, Ясмин (род. 1999 года) — алжирская волейболистка, центральная «МББ Беджая» и сборной Алжира.